Ouf est un nom de famille normand issu du norrois Ulfr, loup ;
 Ouf est un groupe de musique ;
 Ouf ! est un album du chanteur Olive ;
 Ouf est une interjection exprimant le soulagement ;
 ouf signifie « fou » en verlan ;
 Ouf le prof ! est une série télévisée française pour enfants ;
  Ouf est un film de 2013 de Yann Coridian avec Éric Elmosnino.

Patronyme normand
Homonymie de titre